Aegon Open Nottingham 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Aegon Open Nottingham rozgrywany w dniach 21–27 czerwca 2015 roku w Nottingham na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 589 160 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Anglii